Night Must Fall – opera teatrale di Emlyn Williams del 1935
 Notturno tragico (Night Must Fall) – film del 1937 diretto da Richard Thorpe
 La doppia vita di Dan Craig (Night Must Fall) – film del 1964 diretto da Karel Reisz